Adam kan som auktorsförkortning betyda:

 Jumaat Haji Adam
 William Adam (zoolog)

Robotskapade auktorsförkortningar